Marsh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Marsh Township (North Carolina)
 Marsh Township (North Dakota)